Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 6 серпня. Участь брали 23 спортсменки з 23 країн.

Призери

Розклад

Сіяні спортсмени 
Посів відбувається на основі олімпійського кваліфікаційного рейтингу IJF.

<ol start="1">
  
  
  
  

<ol start="5">

Змагання

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Дзюдо  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016